Tonje Bakke (ur. 19 kwietnia 1998) – norweska skoczkini narciarska, reprezentantka klubu Elverum Hopp.

Na międzynarodowej arenie zadebiutowała 9 marca 2013 w Örnsköldsvik podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego, oddając skoki na 72,5 m i 79,5 metra na skoczni normalnej.

W sezonie 2012/2013 uplasowała się na osiemnastym miejscu w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego kobiet. W pierwszym konkursie, w Oberwiesenthal, nie brała udziału, a w kolejnych trzech – w Örnsköldsvik zajmowała odpowiednio – 14., 15. i 15. miejsce.

Należy do grupy treningowej Hedmarkhopp.

19 lutego 2017 zdobyła brązowy medal mistrzostw Norwegii w konkursie indywidualnym na skoczni średniej.

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Norweskie skoczkinie narciarskie
Urodzeni w 1998